Borso del Grappa - comuna italiana da província de Treviso, região do Vêneto.
Borso d'Este (1413–1471) - primeiro Duque de Ferrara, que governou desde 1450 até à sua morte.

Ver também
 Borsa

Desambiguações de topônimos